Apple:

 Apple (до 2007 года — Apple Computer) — американская корпорация, производитель персональных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, смартфонов, программного обеспечения. Один из пионеров в области персональных компьютеров и операционных систем с графическим интерфейсом. Основана в 1976 году. Штаб-квартира — в Купертино, штат Калифорния, США.
 Apple — единственный полноформатный альбом американской гранж/глэм-рок-группы Mother Love Bone, 1990 год.
 Apple Records — звукозаписывающий лейбл, основан в 1968 году группой The Beatles как подразделение Apple Corps. Ныне под этим лейблом не производится новых записей, но записи The Beatles продолжают издаваться под знаком Apple Records.
  — мультимедийная корпорация, основана в 1968 году группой The Beatles как преемник их более ранней компании (Beatles Ltd.) и для образования конгломерата.

См. также 
 APL
 АПЛ
 Яблоко (значения)
 Эппл (значения)